Гумаре () — сельский населённый пункт на северо-западе Ботсваны, на территории Северо-Западного округа.

Географическое положение 
Населённый пункт находится в западной части округа, в районе дельты Окаванго, на расстоянии приблизительно 695 километров к северо-западу от столицы страны Габороне.

Население 
По данным официальной переписи 2011 года численность населения составляла 7827 человек.
Динамика численности населения Гумаре по годам:

Транспорт 
В окрестностях деревни расположен одноимённый аэропорт (ICAO: FBGM).

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны